Il doppio del torneo di tennis Prague Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Amanda Coetzer e Linda Wild che hanno battuto in finale Kristie Boogert e Laura Golarsa 6–4, 3–6, 6–2.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer /  Linda Wild (campionesse)
 Kristie Boogert /  Laura Golarsa (finale)

 Alexandra Fusai /  Karina Habšudová (semifinali)
 Ingelise Driehuis /  Michelle Jaggard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 1994